Колычёво — название ряда населённых пунктов и городских микрорайонов в России:

 Колычёво (Колычёво-Никитское) — село в городском округе Домодедово Московской области, в прошлом город Никитск
 Колычёво — село в Турковском районе Саратовской области
 Колычёво — деревня в Егорьевском районе Московской области
 Колычёво — посёлок в Можайском районе Московской области
 Колычёво — микрорайон города Коломны

См. также 
 Большое Колычёво
 Колычёво-Боярское
 Красное Колычёво
Троицко-Колычёво
 Колычево
 Колычово